

Geórgia 
Igreja do Salvador de Matskhvarishi — na Suanécia
Igreja do Salvador de Speti — na região de Imerícia

Portugal 
Igreja do Salvador de Aveleda — no concelho de Lousada
Igreja do Salvador de Ganfei — no concelho de Valença
Igreja Paroquial do Salvador de Odemira
Igreja do Salvador (Torres Novas)
Igreja do Salvador de Tabuado — no concelho de Marco de Canaveses
Igreja do Salvador de Unhão — no concelho de Felgueiras

Concelho de Amarante 
Igreja do Salvador de Freixo de Baixo
Igreja do Salvador de Lufrei
Igreja do Salvador de Real

Concelho de Penafiel 
Igreja do Salvador de Cabeça Santa
Mosteiro de Paço de Sousa

Ver também
Arquibasílica de São João de Latrão — em Roma, Itália

Desambiguações de templos